Motocyklowe Grand Prix Walencji 2000 – trzynasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 15 - 17 września 2000 na torze Circuit Ricardo Tormo w Walencji.

500 cm³ wyniki

250 cm³ wyniki

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie MotoGP 

Motocyklowe Grand Prix Walencji
Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2000
2000 w Hiszpanii